Márcio José Oliveira — futebolista brasileiro 
 Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva — futebolista brasileiro 

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos